Loncon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lonçon, kommun, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Italien 

 Loncon (flod), flod, Veneto, 

Robotskapade Italienförgreningar